La Coppa d'Asia femminile 1975, ufficialmente nota come 2018 Asian Cup Ladies Football Tournament, è stata la prima edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi sei nazionali, si è disputato a Hong Kong dal 25 agosto al 3 settembre 1975.

Il torneo è stato vinto dalla , che in finale ha superato la .

Stadi

Squadre partecipanti 

L'Australia era rappresentata dalla squadra rappresentativa del Nuovo Galles del Sud

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1975
Competizioni sportive a Hong Kong
1975